Mennander ist der Name folgender Personen:

 Carl Fredrik Mennander (1712–1786), schwedischer lutherischer Theologe und Erzbischof
 Henrik Mennander (* 1978), finnischer Regisseur
 Patrik Mennander (* 1976), finnischer Metal-Sänger
 Olli Mennander (1936–2012), finnischer Botschafter
Siehe auch:
 Menander